Příjmení Stupka nosí více významných osobností:

 František Stupka (1879–1965) – český dirigent, houslista a pedagog
 Josef Stupka (* 1927) – český pedagog a historik
 Radka Stupková (* 1962) – česká herečka a autorka